Марија Магдалена има више значења:

 Марија Магдалена
 Марија Магдалена (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марија Магдалена (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику